Ruotsinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruotsinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Ruotsinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar